Питер ван Бредаль (; крещён 19 июля 1629 года, Антверпен — похоронен 9 марта 1719 года, там же) — фламандский художник барокко.

Родился в 1629 г. в Антверпене, долго жил в Испании. Занимая там должность придворного живописца, снискал своим талантом богатство и славу. Когда вернулся в Антверпен, академия живописи приняла его (1689) директором.

Кисть художника схожа с кистью Яна Брейгеля. Лучшие его картины находятся в Генте.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 256 (Ванъ-Брадаль, Петръ).

Фламандские живописцы барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)